Площа — частина площини, обмежена замкнутою ламаною або кривою лінією.
 Площа поверхні
 Площа — розмір чого-небудь, виражений у квадратних одиницях.
 Площа — яка-небудь ділянка поверхні землі, природно обмежована або спеціально виокремлена з якоюсь метою.
 Виробнича площа — територія виробничих приміщень і споруд підприємства, де виготовляють продукцію.
 Посівна площа — ділянка, призначена для посівів сільськогосподарських культур.
 Площа — геологічний і гірничий термін:
 Площа оголення
 Площа перспективна на корисні копалини
 Площа перспективна на нафту і газ‎
 Площа поперечного перерізу виробки
 Площа розвідувальна
 Площа рудоносна
 Площа самостійної розробки
 Виділена площа шельфу
 Площа — те саме, що житлоплоща.
 Площа — діалектна назва рівнини.
 Площа (чи майдан) — велике незабудоване місце, безпосередньо зв'язане з вулицями

Див. також 
 Площа 2010

Джерела 
 
 Великий тлумачний словник